Heinz Theisen ist der Name folgender Personen:

* Heinz Theisen (Radsportler) (* 1935), deutscher Radrennfahrer
 Heinz Theisen (Politikwissenschaftler)  (* 1954), deutscher Politikwissenschaftler